Плей-офф Евролиги ФИБА (среди женщин) 2009—2010 проходил со 2 февраля по 11 апреля 2010 года. Пары участников определились по итогам группового турнира Евролиги.

1/8 финала

Спарта энд К — Лотос — 2—0

УГМК — Галатасарай — 2—0

Висла Кэн-Пак — Печ 2010 — 2—1

Рос Касарес — ЗВВЗ УСК — 2—0

Халкон Авенида — Бурж Баскет — 2—1

Ривас Экополис — Фриско Сика — 1—2

Беретта-Фамилья — Гуд Энджелс — 0—2

Фенербахче — Крас Баскет — 2—0

1/4 финала

Спарта энд К — Фенербахче — 2—0

УГМК — Гуд Энджелс — 2—0

Висла Кэн-Пак — Фриско Сика — 2—1

Рос Касарес — Халкон Авенида — 2—0

Финал четырёх 
Финал четырёх розыгрыша чемпионата Евролиги по баскетболу среди клубных женских команд в сезоне 2009—10 состоялся в Валенсии (Испания) в «Фабеллон Фуенте де Сан Луис» 9 и 11 апреля 2010 года. Испания в третий раз принимала финальную часть розыгрыша Евролиги.

Полуфинал

Матч за 3-е место

ФИНАЛ 

 Примечание: Мин — игровое время, Очк — очки, 2-х — 2-х очковые броски (попадание/попытки), 3-х — 3-х очковые броски, Шт — штрафные броски, Под — подборы, АП — атакующие передачи, ПР — перехваты, БШ — блок-шоты, ФО — фолы

Итоговое положение

Ссылки 
 Статистика Евролиги ФИБА среди женщин 2009/10 на сайте газеты «Спорт-Экспресс»
 Оф. статистика Евролиги ФИБА среди женщин 2009/10

Женская Евролига
2010 год в баскетболе